Dies ist eine Liste der Mitglieder des gambischen Parlaments (1997–2002). Das Parlament im westafrikanischen Staat Gambia bestand aus 49 Mitgliedern. 45 Kandidaten wurden bei den Parlamentswahlen 1997 direkt gewählt, vier weitere Mitglieder wurden vom Präsidenten ernannt.

Mitglieder des Parlaments

Gewählte Mitglieder des Parlaments

Ernannte Mitglieder des Parlaments 
Fünf weitere Mitglieder des Parlaments wurden ernannt, diese sind bislang unzureichend belegt.

Veränderungen 
Es sind keine Veränderungen belegt.

Spezielle Funktionen 
 Sprecher der Mehrheitsfraktion (): Tamsir Jallow (APRC)
 Sprecher der Minderheitsfraktion (): Kemenseng Jammeh (UDP)
 Parlamentssprecher: Mustapha B. Wadda

Abkürzungen und Akronyme

Einzelnachweise 

1997
!
Gambia, Parlament #1997
Gambia, Parlament #1997